Нижче наведено список 17 муніципалітетів департаменту Майотта.

Список

Посилання 
 Майотта на сайті l'INSEE

Майотта